

Geografia 
 Ufa – capitale della Repubblica di Baškortostan (Russia)
 Ufa – fiume nella Repubblica di Baškortostan (Russia)

Sigle 
 UFA GMBH – casa di produzione cinematografica tedesca
 Unsaturated fatty acids – Acidi grassi insaturi
 Un Forte Abbraccio  – acronimo usato x chat e sms
 (Ad) Usum Fabricae Ambrosianae – acronimo scritto sui blocchi di marmo trasportati lungo il Ticino e destinati alla Fabbrica del Duomo di Milano ed esenti da dazi.

Astronomia 
 8498 Ufa – asteroide

Codici 
 UFA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ufa (Russia)